Згода — термін, якй має декілька значень:
 Позитивна відповідь, дозвіл на що-небудь
 Взаємна домовленість; порозуміння, компроміс
 Спільність поглядів, думок тощо; одностайність
 Взаємна дружба, мирні стосунки
 Згода — група об'єднань віруючих в старообрядництві, що дотримується того чи іншого різновиду обрядової практики

Згода — летовище у Манітобі, Канада
 Згода — населений пункт у Канаді

Згода — село у  Польщі, Ярославському повіті Підкарпатського воєводства

Згода — село в Україні, Кропивницький район, Кіровоградська область
 Згода — роз'їзд 5-го класу Херсонської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Зґода

Посилання 
 Мовчазна згода  //